Российская оккупация Крыма в период с 1771 по 1783
 Оккупация Крыма Центральными державами в 1918 году
 Оккупация Крыма Германией в 1941—1944 годах
 Российская оккупация Крыма с 2014 года

См. также 
 Присоединение Крыма к Российской Федерации — рассматривается Украиной и Генеральной Ассамблеей ООН как оккупация украинской территории